KS Śląsk Świętochłowice – wielosekcyjny klub sportowy

 Śląsk Świętochłowice (piłka nożna)
 Śląsk Świętochłowice (żużel)
 TŻ Śląsk Świętochłowice – klub żużlowy
 SŻ Śląsk Świętochłowice – klub żużlowy